

Sigle 
 Sindrome di Peutz-Jeghers – malattia ereditaria

Codici 
 SPJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sparta (Grecia)